Ferdinand Preindl ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Preindl (Forstbeamter) (1881–1978), österreichischer Forstbeamter 
 Ferdinand Preindl (Eisschnellläufer) (1912–??), österreichischer Eisschnellläufer